Christophe Lacroix (1966-), homme politique belge ;
 Christophe Lacroix (1978-), bédéiste français.